Romeinse vrouwen
 Sempronia (echtgenote van Publius Cornelius Scipio Aemilianus), echtgenote van Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus minor, zus van Tiberius en Gaius Sempronius Gracchus
 Sempronia (echtgenote van Decimus Iunius Brutus), echtgenote van Decimus Iunius Brutus, moeder van Decimus Junius Brutus Albinus
 Sempronia (echtgenote van Marcus Fulvius Flaccus Bambalio), dochter van Gaius Sempronius Gracchus, echtgenote van Marcus Fulvius Flaccus Bambalio en bij hem moeder van Fulvia Flacca Bambula
Vlinders
Het vlindergeslacht Sempronia (vlinder), waarvan de sempronia stygella de enige soort is